Mufti bezeichnet:
 Mufti, offizielle Erteiler von islamischen Rechtsgutachten
 Mufti, ein Alias von FM Einheit

Mufti ist der Familienname folgender Personen:
 Inaam al-Mufti (1929–2018), jordanische Ministerin 
 Mehbooba Mufti (* 1959), indische Juristin und Politikerin
 Naji Sadiq al Mufti († 2021), saudi-arabischer Diplomat
 Saʿid al-Mufti (1898–1989), jordanischer Politiker, Premierminister des Königreichs Jordanien